Morris, belga képregényrajzoló
Morris, angol autómárka 
 Amerikai Egyesült Államok
Morris, település Alabama államban
Morris, település Connecticut államban
Morris, település Georgia államban
Morris, település Illinois államban
Morris, település Indiana államban
Morris, település Minnesota államban
Morris, város New York államban
Morris, falu New York államban
Morris, település Nyugat-Virginia állam Kanawha megyéjében
Morris, település Nyugat-Virginia állam Nicolas megyéjében
Morris, település Oklahma államban
Morris, település Pennsylvania államban
Morris, település Wisconsin államban
lásd még
Morris megye (egyértelműsítő lap) 
Morristown (egyértelműsítő lap)